

1920-е

1930-е

1940-е

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Турции по футболу
Футбол в Турции